Чайковский, Анатолий:
 Чайковский, Анатолий Ильич (1850—1915) — русский судебный и государственный деятель, сенатор.
 Чайковский, Анатолий Михайлович (род. 1931) — советский журналист.